Атланта — готель у центрі Роттердама;
 Атланта Брейвс — професійна бейсбольна команда;
 Атланта Гокс — професійна баскетбольна команда;
 Атланта Трешерс — професіональна хокейна команда;
 Атланта Фалконс — професійна команда з американського футболу;
 Атланта Флеймс — колишній професіональний хокейний клуб;
 Атланта Юнайтед 2 — американський футбольний клуб Лоуренсвілля, Джорджія;
 Атланта — американський телесеріал телеканалу FX.

Атланта — місто, столиця і найбільший населений пункт штату Джорджія, США;
 Атланта — місто, штат Іллінойс
 Атланта — місто, штат Індіана
 Атланта — місто, штат Канзас
 Атланта — місто, штат Міссурі
 Атланта — місто, штат Техас
 Атланта — місто, штат Вісконсин
 Атланта — селище, штат Луїзіана
 Атланта — селище, штат Небраска
 Атланта — переписна місцевість, штат Мічиган

Див. також 
 Атлант
 Атлантас
 Аталанта